Песчанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Песчанское сельское поселение — упразднённое в 2007 году муниципальное образование, ныне часть Старооскольского городского округа (Песчанская сельская территория).

Забайкальский край 
 Песчанское сельское поселение — входит в Петровск-Забайкальский район

Курганская область
 Песчанское сельское поселение — входит в Щучанский район

Саратовская область
 Песчанское сельское поселение — входит в Аткарский район
 Песчанское сельское поселение — входит в Самойловский район

Челябинская область
 Песчанское сельское поселение — входит в Троицкий район